Белый тигр, Бай-Ху — один из четырёх китайских знаков зодиака. Иногда он называется Белым тигром запада (西方白虎, Xī Fāng Bái Hǔ). Известен как Baihu в Китае, Byakko в Японии. Он представляет собой запад и осенний сезон.

Семь домов Белого тигра 
Как и у других трёх Знаков, у него есть семь «домов» — областей, которые луна проходит по созвездию Белого тигра. Имена звёзд и их значения:

См. также 
 Четыре священных зверя (Вьетнам)

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Star Charts and Moon Stations»
 The White Tiger of the West
 

Астрономия в Китае
Китайская мифология